Русла́на Степа́новна Лыжи́чко (; род. 24 мая 1973, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинская певица, автор-исполнитель и продюсер. Победительница конкурса песни «Евровидение» в 2004 году. Народная артистка Украины (2004). Почётный гражданин Львова (2014). Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством «Luxen Studio».

Биография

Детство 
Руслана Лыжичко родилась 24 мая 1973 года во Львове. Мать — Нина Аркадьевна Лыжичко (дев. Сапегина) (род. 7 января 1950 в Свердловске, с 1975 работала в Институте нефтехимии во Львове, с 1996 года работает в продюсерском агентстве Русланы, Студии «Люксен», главным медиа-менеджером). Отец — Степан Игоревич Лыжичко (род. 2 июня 1949), родом из села Конюшки Рогатинского района в Ивано-Франковской области, работал теплотехником в Институте нефтехимии, потом основал свою фирму. Родители развелись в 1991 году

По инициативе её матери стала учиться музыке, посещала музыкальную школу, пела в разных группах, включая группы «Горизонт», «Орион» и детский ансамбль «Улыбка». Окончила 52-ю школу во Львове. В 1995 году окончила Львовскую консерваторию как дирижёр и пианист.

У Русланы есть сестра Анна.

Начало карьеры 
Начала карьеру как победительница фестиваля «Славянский базар» в 1996 году. В этом же году была номинирована как Певица года на Украине, вместе с клипом на песню «Дзвінкий Вітер» была номинирована как «Лучшее Видео». В это время её продюсером и автором песен становится Александр Ксенофонтов, за которого певица вышла замуж 28 декабря 1995 года.

В 1997 году начала работать над проектом «Рождество с Русланой» — первой Рождественской телепрограммой из Львова.

В 1998 году вышел дебютный альбом «», который получил хорошие оценки критиков. Песня «Світанок» получила приз «Золотая Жар-птица 98» в номинации «Лучшая песня года».

Успех в Европе 
Её отец уроженец Западной Украины, его предки были гуцулы. Руслана решила использовать гуцульские мотивы в своих аранжировках, звуки трембиты и других народных инструментов вместе с современным танцевальным звучанием.

В 2003 году выходит музыкальный альбом «», который стал первым 5-кратно платиновым альбомом на Украине, с общим тиражом в 0,5 миллиона экземпляров. Осенью 2004 года вышла английская версия альбома «Wild Dances», поступившая в продажу во многих европейских странах. В Румынии Руслана получила награду за «Лучший иностранный альбом» 2004, а в Венгрии номинировалась на подобную премию, но уступила Lordi.

Участие в «Евровидении-2004» 
В 2004 году Руслана приняла участие вместе с композицией «Wild Dances» в конкурсе песни «Евровидение», который проходил в Стамбуле. Руслана заняла 2-е место в полуфинале конкурса Евровидение-2004, а 16 мая 2004 в финале заняла первое место с результатом в 280 очков. Все страны удостоили Руслану баллами, за исключением Швейцарии.

Участие певицы в конкурсе поддержали олигарх Виктор Пинчук и его жена, дочь второго Президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук.

Как победитель предыдущего Евровидения, Руслана открывала конкурс в 2005 году вместе с песней «Heart on Fire», а также на правах приглашённого гостя исполнила песню «The Same Star».

В 2006 году песня «Wild Dances» была признана немецким телевидением «Лучшей песней Евровидения».

В 2008 году Руслана открывала национальный отбор на Евровидение в Азербайджане, который впервые участвовал в конкурсе. Также выпустила альбом «Амазонка».

«Голос страны» 
В мае 2011 года приняла участие в музыкальном шоу-проекте «Голос Страны» («Голос Країни»), украинского канала «1+1», в качестве звёздного тренера. Проект стартовал 22 мая, Руслана вместе с Дианой Арбениной, Стасом Пьехой и Александром Пономарёвым отбирают, каждый в свою команду, по 14 участников из числа вокалистов-профессионалов. «Фишкой» этого проекта стал сам отбор участников — вслепую, ориентируясь только на слух, так как тренеры сидят в специальных креслах спиной к сцене.

Запись саундтреков 
29 апреля 2008 года вышла игра Grand Theft Auto IV (для Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3, ПК-версия вышла 3 декабря), в которой Руслана является диджеем на радиостанции Vladivostok FM. Также в игре представлена украинская версия песни «Дикие танцы».

Личная жизнь 

28 декабря 1995 года вышла замуж за украинского музыкального продюсера Александра Ксенофонтова, который также является менеджером и соавтором её музыки и текстов.

Фильмография 
 2009 — День рождения Алисы (мультфильм) — Мама Боло (украинский дубляж)

Дискография

Альбомы 

  — 
  — 
  — 
  — 
  — Wild Dances
  — 
  — 
  —

Ремиксы 
  —

Сборники 
  —

Видеоклипы 

 Tи (1998)
 Мить весни (1998)
 Світанок (1998)
 Вам і не снилось (1998)
 Балада про принцесу (1998)
 Колискова (1998)
 Прощання з диско (2001)
 Знаю я (2001)
 Добрий вечір тобі (2002)
 Коломийка (2003)
 Ой, заграй ми (2003)
 Дикі танці (2004)
 Wild Dances (2004)
 Dance with the Wolves (2004)
 Ring Dance with the Wolves (2005)
 Wind song (2005)
 В ритмі серця (2005)
 Ми будем перші (New energy generation)(2005)
 Скажи мені (2005)
 The Same Star (2005)
 Дика енергія (2006)
 Відлуння мрій [Ukr. version of «Moon of Dreams»] (2008)
 Moon of Dreams (feat. T-Pain) (2008)
 Вогонь чи лід (Все не те…) (2008)
 Дикий ангел [Ukr. Version of «Silent Angel»] (2008)
 Silent Angel (2008)
 Wow [Ukr. Version of «I’m so amazing»](2011)
 I’m so amazing (2011)
 Шалала (2011)
 Давай, грай! (2012)
 Мій брат (2012)
 Це — Ей-форі-Я! (2012)
 Рахманінов (2013)

Политическая деятельность

От Ющенко до Тимошенко 

Принимала участие в предвыборной кампании Виктора Ющенко.
Во время Оранжевой революции на Украине в 2004 году Руслана активно поддерживала Ющенко. Своё решение мотивировала тем, что Виктор Ющенко пытается объединять украинский народ.

С мая 2004 по февраль 2005 года Руслана Степановна — советник Премьер-министра Украины Виктора Януковича на общественных началах. При назначении на должность заявила, что не намерена заниматься политикой, а видит себя исключительно в музыке.

С марта 2006 Руслана стала депутатом Верховной рады от блока «Наша Украина». Во время предвыборной кампании просила Тимошенко не бить по Ющенко и его команде, а создать коалицию. Вскоре (2007) сама отказалась от депутатского мандата.

На Президентских выборах на Украине 2010 года активно выступала в поддержку кандидата Юлии Тимошенко и была её доверенным лицом во Львовской области, ТИО № 120.

Евромайдан и последующие события 

В конце 2013 — начале 2014 года на Евромайдане в Киеве активно выступает в поддержку протестующих. Именно 30 ноября 2013 года из-за митинга на Евромайдане она потеряла голос и отменила выступление на Детском Евровидении 2013, не представив свой музыкально-танцевальный хор. В декабре 2013 года народное объединение «Майдан» избрало президиум, координатором которого на один месяц стала певица Руслана Лыжичко. В конце января заявила о готовящемся на неё покушении. Отказалась стать сопредседателем Совета Народного объединения «Майдан», заявив, что на этом месте должен быть политик.

5 декабря 2013 года поклялась сжечь себя на Евромайдане — «если не произойдут изменения», однако позже на своём блоге в Facebook сообщила, что сказанные ею слова не стоит воспринимать всерьёз.

В период острого политического кризиса на Украине, 31 января 2014 года стало известно о том, что Госсекретарь США Джон Керри проведёт встречу с лидерами украинской оппозиции — Арсением Яценюком, лидером политической партии «Украинский демократический альянс за реформы», народным депутатом Украины Виталием Кличко и Русланой Лыжичко в Мюнхене. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Твиттере назвал данную встречу «цирком» и предложил позвать на встречу ещё и Верку Сердючку. 1 февраля 2014 Руслана Лыжичко приняла участие во встрече госсекретаря США Дж. Керри с лидерами оппозиции А. Яценюком, П. Порошенко и В. Кличко. В январе 2014 года пострадала от слезоточивого газа во время столкновений с правоохранителями в Киеве. «Очень болит голова и нехорошее состояние» — написала она в своём Фейсбуке.

Кандидатура Русланы рассматривалась при формировании нового правительства Украины. Однако она отказалась входить в правительство, заявив, что «остаётся Волонтёром Майдана». После смены власти на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича Руслана призывала к люстрации власти и созданию Правительства Народного Доверия.

Руслана Лыжичко внесла весомый вклад в расформирование подразделения милиции особого назначения «Беркут». 12 марта 2014 года окружной административный суд Киева удовлетворил её иск о признании недействительными Приказа МВД Украины от 18 мая 2004 года № 529 «Об утверждении Положения о подразделении милиции особого назначения „Беркут“» и Приказа МВД Украины от 24 октября 2013 года № 1011 «Об утверждении Положения о специальном подразделении милиции общественной безопасности „Беркут“». Таким образом, суд признал спецподразделение «Беркут» незаконным формированием.

В конце марта 2014 года Руслана выступала критиком новой украинской власти. Она пообещала «проблемы» нынешней украинской власти, если та «не услышит Майдан». По её словам, премьер-министр Яценюк и и. о. президента Турчинов не контактируют с людьми на Майдане и не слышат их требований. Она считает, что Украина ввиду бездействия политиков и военных «подарила Крым России».

За мужество, стойкость и защиту национальных интересов на Майдане львовские депутаты приняли решение — ходатайствовать о присвоении Руслане звания Героя Украины.

1 сентября 2014 года призвала к прекращению огня на востоке Украины и переговорам с повстанцами, одновременно заявляя, что «единственным реальным врагом Украины» является Путин.

Руслана Лыжичко обратилась к согражданам с призывом «снять шаровары» и отказаться от украинизации страны, заявив, что корни украинского народа «говорят о древних культурах и цивилизациях», таких как скифы, сарматы, Триполье, шумеры.

Критика России 

1 марта 2014 года обратилась к Президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить Украину в покое: «Украина стремится к миру, спокойствию и благополучию. На Майдане нет и никогда не было террористов, фашистов или нацистов… Митингующие на Майдане в Киеве и на площадях других городов Украины относились и относятся к русскому народу с уважением и поддержкой».

Была включена в список самых смелых женщин планеты, 4 марта 2014 года Руслана получила от Мишель Обамы награду  («Международную награду женщинам храбрости»). Кроме того, встретилась в США с вице-президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, сенатором Джоном Маккейном, сенатором Крисом Мерфи, выступила с речами в Национальном клубе печати, Атлантическом совете США, а также в эфире Национального общественного радио и телеканала CNN. Мотивом её встреч и выступлений было донести до американцев то, что Владимир Путин давно хотел захватить Крым, а агрессия против русскоязычных жителей Украины со стороны украинцев — это пропагандистская ложь.

11 марта 2014 года, во время поездки в Брюссель, призвала Европу вводить санкции против России из-за её действий в Крыму, заявив, что «Америка здесь идёт впереди, а Европа отстаёт». Сообщила, что необходимо заблокировать агрессивные действия Путина и избавиться всем от зависимости от российского газа: «Европа также должна наконец избавиться от зависимости от российского газа. Украине тоже газ Россия не дарит — мы за него платим». Организатор и участник пикета против присоединения Крыма к России в Брюсселе перед Советом Евросоюза с лозунгами «Позор российским агрессорам!», «Россия — империя зла», «Россия, убирайся из Крыма» и требованием введения санкций против России.

24 марта 2014 года Руслана обратилась к гражданам страны с просьбой сплотиться для помощи жителям Крыма, среди которых, по её словам, поддержка вхождения в РФ едва превысила 40 %. Руслана потребовала, чтобы мировое сообщество зафиксировало формулировку «силовой захват Крыма Путиным и Кремлём». Она заявила о возмущённости дезинформацией относительно Евромайдана и не исключила возможности подать в суд на Путина за клевету. 

В 2022 году, после двух дней войны в Украине, в интервью Deutsche Welle Руслана сказала: «Путин не остановится на Украине, он пойдет дальше, и рано или поздно его все равно придется останавливать. Поэтому пока агрессор еще не разыгрался, давайте останавливать его вместе… Нам очень не повезло с тем, что сейчас на нашей земле агрессор, что постоянно какая-то империя пытается украсть у нас нашу родину. Но мы слишком ее любим, чтобы отдать ее кому-то, кто на нее позарился».

Награды 

 Народная артистка Украины (18 мая 2004 года) — за яркую победу в Международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2004», высокое исполнительское мастерство, подъём авторитета украинской культуры в мире.
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (19 мая 2004 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и победу в Международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2004».
 Орден «За интеллектуальную отвагу» (2014) — за мужественное противостояние ОМОНу, волонтёрскую деятельность и многочасовые допросы в милиции.
 Премия имени Василия Стуса (2014) — за активную гражданскую позицию, продемонстрированную на Евромайдане.
 Премия имени Льва Копелева (2015).
Победитель M1 Music Awards (2016) в номинации «За вклад в развитие национальной индустрии».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 http://muzznews.org/2014/01/samye-populyarnye-jenshiny-2013-goda/
 Аудиокассеты в Украине: первые лейблы, пиратский самопал и большой бизнес

Общественные деятели Украины
Члены партии «Наша Украина»
Народные артисты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Участники Евромайдана
Почётные граждане Львова
Наставники телешоу «The Voice»
Поп-фолк-исполнители
Женщины-политики Украины
Участники «Евровидения-2004»
Победители «Евровидения»
Представители Украины на «Евровидении»
Лауреаты премии имени Льва Копелева
Лауреаты Международной женской премии за отвагу
Лауреаты премии M1 Music Awards
Лауреаты премии Украинская песня года
Участники Оранжевой революции
Революционерки Украины